Mèrope (helíade)
 Mèrope (Plèiade).
 Mèrope (filla de Cípsel).
 Mèrope (filla d'Enopió).